Rosa 'Baron Girod de l’Ain' — старинный сорт роз из группы Бурбонские розы () и Гибриды розы ремонтантной ().

Сорт назван в честь французского политика, барона Жирода Эна (1781—1847).

Происхождение 
Спот (почковая мутация) от Rosa 'Eugen Furst' (Eugène Fürst) (1875, Soupert&Notting, Luxemburg)

Обнаружена в 1897 году во Франции.

Биологическое описание 
Высота растения 100—150 см. Ширина 90—120 см.

Цветки 12—14 см в диаметре, тёмно-карминно-красные с очень тонким белым краем.

Аромат приятный, сильный.

Цветение повторное.

Происхождение 
По данным сайта Helpmefind.com:

В культуре 
Используется как декоративное садовое растение.

USDA-зона: 6b (−17.8 °C… −20.6 °C).

Устойчивость к болезням средняя, может поражаться чёрной пятнистостью.

Для сдерживания роста и предотвращения "разваливания" куста нуждается в сильной обрезке в середине лета.

Болезни и вредители

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Baron Girod de l’Ain' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии
 'Baron Girod de l’Ain' на сайте David Austin Roses
 Rosa 'Baron Girod de l’Ain' на сайте websad.ru

Примечания 

Baron Girod de l'Ain